Ligné (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Ligné (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes